Holy Island ou Holy Isle peut désigner plusieurs lieux dont :
 Holy Island au Pays de Galles ;
 Holy Island en Écosse ;
 Holy Island au Massachusetts.